El acrónimo AIEM puede referirse a:

 El Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (o Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, o « impuesto AIEM »), que tiene como objetivo principal proteger algunas producciones canarias frente a la competencia de los productos que vienen del exterior.
 La revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños del Instituto de Estudios Madrileños.

Siglas